Жонатан Маршессо (; 27 декабря 1990, Кап-Руж, Квебек, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, выступающий на позиции центрального нападающего за клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс».

Карьера

Клубная 
На юниорском уровне выступал за клуб Главной юниорской хоккейной лиги Квебека «Квебек Ремпартс». На драфте НХЛ не выбирался.

Первый профессиональный контракт подписал с фарм-клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» в АХЛ — «Коннектикут Уэйл». В первом же сезоне разделил первое место среди бомбардиров «Коннектикута», набрав 64 очка, и стал лучшим распасовщиком, отдав 40 результативных передач.

После удачного сезона не стал продлевать контракт с «Коннектикутом» и подписал 3-летний контракт новичка с клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». В сезоне 2012/13, выступая за фарм-клуб «Коламбуса» — «Спрингфилд Фэлконс», вошёл в состав Первой пятёрки звёзд АХЛ. Дебютировал в НХЛ в составе «Блю Джекетс» 31 января 2013 года в матче против «Сент-Луис Блюз». 5 марта 2014 года был обменян в «Тампу-Бэй Лайтнинг».

11 апреля 2015 года набрал свои первые очки в НХЛ, забросив шайбу в ворота «Бостон Брюинз». 28 июня 2015 года заключил с «Тампой» однолетний двусторонний контракт.

По окончании контракта в качестве неограниченно свободного агента подписал контракт с «Флоридой Пантерз» сроком на два года с заработной платой $ 750 тыс. в год. Сезон 2016/17 стал для игрока прорывным. В первых 10 матчах сезона набрал 11 (6+5) очков. 25 марта сделал первый в карьере хет-трик, забросив 3 шайбы в ворота «Чикаго Блэкхокс». Всего провёл 75 матчах регулярного чемпионата и набрал 51 (30+21) очко и стал лучшим снайпером команды в сезоне, а также занял 2-е место в списке бомбардиров «Флориды» (всего на 1 очко меньше лидера команды — Александра Баркова). Несмотря на это, «Пантерз» решили не защищать игрока на драфте расширения НХЛ 2017, что задело игрока. В результате, «Вегас Голден Найтс» договорился с «Флоридой», и Маршессо вместе с Рейли Смитом перешли в состав «Голден Найтс».

В сезоне 2017/18 Маршессо стал лидером новой команды НХЛ и помог «Вегасу» установить множество рекордов для команды-дебютанта и попасть в плей-офф. В конце ноября Джонатан в трёх матчах подряд набирал по 3 очка и был признан первой звездой недели. 3 января 2018 года подписал с «Вегасом» новый контракт сроком на 6 лет на общую сумму $ 30 млн. По итогам регулярного чемпионата стал лучшим бомбардиром «Голден Найтс», набрав 75 очков, и вторым по показателю полезности во всей НХЛ, заработав +36 (у напарника по звену Вильяма Карлссона +49).

В сборной 
В 2019 году принял участие в чемпионате мира в составе сборной Канады с которой завоевал серебряные медали, набрав на турнире 10 (3+7) очков в 10 матчах.

Статистика

Клубная карьера

Международная

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 

Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты Канады
Игроки «Квебек Ремпартс»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Вегас Голден Найтс»